Но́вомарии́нка — село в Первомайском районе Томской области России. Является административным центром Новомариинского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен на юге Первомайского района, на берегу реки Куендат. Расстояние до райцентра — 20 км.

История 
В 1926 году деревня Ново-Мариинская состояла из 143 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Ново-Мариинского сельсовета Зачулымского района Томского округа Сибирского края.

Согласно Закону Томской области от 10 сентября 2004 года № 204-ОЗ село возглавило Новомариинское сельское поселение.

Население

Социальная сфера и экономика 
В селе есть средняя общеобразовательная школа и библиотека. Работает фельдшерско-акушерский пункт.

Основу экономической жизни села составляют сельское и лесное хозяйство. Услуги ЖКХ предоставляют ООО КС «Новомариинское» и МУП «Новомариинское». Действует производство по переработке мяса.

Местная власть 
Новомариинским сельским поселением руководят глава поселения (Сергей Леонидович Чижагов) и Совет.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Томская область)